Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2004/2005 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 3 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej oraz Klasie A (4 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 I liga/Ekstraklasa - brak
 II liga - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Korona Kielce
 III liga, gr. IV - Wierna Małogoszcz, Pogoń Staszów, HEKO Czermno

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=13|

Klasa Okręgowa 

||rowspan=1|

||rowspan=1|

||rowspan=1|

||rowspan=3|

Klasa A

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=1|

||rowspan=5|

||rowspan=2|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=10|

grupa świętokrzyska III 

||rowspan=2|

||rowspan=1|

||rowspan=4|

grupa świętokrzyska IV 

||rowspan=8|

Baraże o Klasę Okręgową 
Zwycięzca: Koprzywianka KoprzywnicaZwycięzca: Zorza Tempo PacanówZwycięzca: Ruch Skarżysko-Kamienna

Przypisy

Bibliografia 
90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim